Энри́ке Амори́м (; 25 июля 1900, Сальто — 28 июля 1960, там же) — уругвайский писатель, поэт, драматург.

Биография 
Аморим родился в семье зажиточных фермеров. Отец родом из Португалии, мать — из страны Басков. Много путешествовал по Европе и Латинской Америке, что позволило ему установить дружеские отношения с известными литераторами, художниками, общественными деятелями, среди них — Орасио Кирога, Бальдомеро Фернандес Морено, Хорхе Луис Борхес, Федерико Гарсиа Лорка, Анибаль Норберто Понсе, Рафаэль Альберти, Жоржи Амаду, Николас Гильен, Кандиду Портинари, Пабло Пикассо.

В 1920-х годах сотрудничал с аргентинскими журналами «Los Pensadores» и «Claridad», близкими к «группе Боэдо» из Буэнос-Айреса. В 1947 году вступил в Коммунистическую партию Уругвая.

Творчество 
В 1920 году был опубликован первый сборник стихов «20 лет», позже издал ещё несколько сборников. В 1929 году вышел первый роман «Повозка», через 5 лет — «Поселянин Агиляр», что положило начало новому этапу в творчестве Аморима в качестве романиста. Писал романы о жизни крестьян аргентинской пампы («Лошадь и её тень», 1941), политические романы («Девять лун над Неукеном», 1946), новеллы (сборники «Разносчицы», 1924; «После бури», 1953), пьесы («Вторая кровь», 1950; «Дон Хуан 38», 1958), эссе («Кирога, которого я знал», 1983)

Библиография

Поэзия 
 Veinte años (1920)
 Un sobre con versos (1925)
 Visitas al cielo (1929)
 Cinco poemas uruguayos (1935)
 Dos poemas (1940)
 Cuaderno salteño (1942)
 Primero de mayo (1949)
 Sonetos del amor en octubre (1954)
 Quiero (1954)
 Sonetos del amor en verano. Sonetos del amor en invierno (1957)
 Mi patria (1960)
 Para decir la verdad, antología de poemas 1920—1960 (1964) — издано посмертно

Проза 
 Amorim / Аморим (1923) — сборник новелл
 Las Quitanderas / Разносчицы (1924) — сборник новелл
 Tangarupá (1925)
 Horizontes y bocacalles (1926) — сборник новелл
 Tráfico (1927) — сборник новелл
 La trampa del pajonal (1928) — сборник новелл
 Del 1 al 6 (1932) — сборник новелл
 La carretera / Повозка (1932) — роман
 El paisano Aguilar / Поселянин Агиляр (1934) — роман
 Presentación de Buenos Aires (1936)
 La plaza de las carretas (1937) — сборник новелл
 Historias de amor (1938)
 La edad despareja (1938) — роман
 El caballo y su sombra / Лошадь и её тень (1941) — роман
 La luna se hizo con agua (1944) — роман
 El asesino desvelado (1945) — роман
 Nueve lunas sobre Neuquén / Девять лун над Неукеном (1946) — роман
 Feria de farsantes / Ярмарка комедиантов (1952) — роман
 La victoria no viene sola / Победа не приходит сама (1952) — роман
 Después del temporal / После бури (1953) — сборник новелл
 Todo puede suceder (1955)
 Corral abierto (1956) — роман
 Los montaraces (1957) — роман
 La desembocadura (1958)
 Eva Burgos (1960) — роман
 Los pájaros y los hombres (1960)
 Temas de amor (1960)
 Miel para la luna y otros relatos (1969) — издано посмертно
 El ladero y varios cuentos (1970) — издано посмертно

Эссе 
 Juan Carlos Castagnino / Хуан Карлос Кастаньино (1945)
 El Quiroga que yo conocí / Кирога, которого я знал (1983)

Пьесы 
 La segunda sangre / Вторая кровь (1950)
 Don Juan 38 / Дон Хуан 38 (1959)

Примечания

Источники 
 Enrique Amorim — biografia
 AMORIM, Enrique. Nuevo Diccionario de Literatura Uruguaya
 Enrique Amorim
 «Аморим Энрике». БСЭ, 3-е издание.

Поэты Уругвая
Писатели Уругвая
Коммунисты Уругвая